Flamstead est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Flamstead, baronnie anglaise :
 Roger III de Tosny (mort vers 1160), lord de Flamstead, baron anglo-normand ;
 Roger V de Tosny, seigneur de Flamsted ;
 Ralph (ou Raoul) VII de Tosny, seigneur de Flamstead.

Toponyme 

 Flamstead, , village et paroisse civile dans la northwest Hertfordshire en Angleterre ;
 , une montagne dans le comté de Windsor et l'État du Vermont aux États-Unis.

Hydronyme 
 , rivière des États-Unis dans le comté de Westmoreland et l'État de Virginie.

Patronyme anglais